Salto Encantado puede referirse a:

Salto Encantado, Salto ubicado dentro del Parque Provincial Salto Encantado, en el departamento misionero de Cainguás;
 Parque provincial Salto Encantado, área protegida de la provincia de Misiones, en Argentina;
 Salto Encantado, Municipio de la Provincia de Misiones, Argentina.